Die Österreichische Fußballmeisterschaft 1957/58 wurde vom Österreichischen Fußball-Bund  ausgerichtet. Als Unterbau zur Staatsliga A diente die ebenfalls professionell geführte Staatsliga B, in der jedoch nur Vereine aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Oberösterreich und Steiermark spielten. Für die Klubs aus dem Westen Österreichs, in dem noch kein Profibetrieb bestand, wurden die Tauernliga Nord (Salzburg), die Tauernliga Süd (Kärnten) sowie die Arlbergliga (Tirol, Vorarlberg) auf Amateurbasis ausgerichtet. Als dritte Leistungsstufe fungierten die jeweiligen Landesligen der Bundesland-Verbände.

Erste Leistungsstufe – Staatsliga A

Allgemein 
Die Meisterschaft 1957/58 sah mit dem Wiener Sport-Club einen überlegenen Sieger, die Dornbacher übernahmen am 5. Spieltag die Tabellenführung und gaben diese nicht mehr bis zur letzten Runde ab. Lediglich ein einziges Spiel gegen Titelverteidiger Rapid wurde verloren (2:4-Heimniederlage am 30. November 1957). Letzterer wahrte allerdings bis zum letzten Spieltag (10. Mai 1958) seine theoretische Chance zum Meisterschaftsgewinn. Im direkten Duell auf der überfüllten Pfarrwiese musste ein 5:0 her, das Spiel endete allerdings 2:2 (damit war es auch unerheblich, dass Ernst Happel mit einem Foulelfmeter, der einen 3:2-Sieg Rapids gebracht hätte, an Tormann Rudolf Szanwald scheiterte (Quelle: "Arbeiterzeitung Wien" vom 11. Mai 1958, Seite 28)). Es war der zweite Meisterschaftsgewinn des Sport-Clubs nach 1923, insbesondere die Sturmreihe Horak-Knoll-Hof-Hamerl-Skerlan überzeugte. Im Europacup der Landesmeister 1959 sah es nach einem Auswärts-1:3 gegen Juventus Turin nach einem frühen Ausscheiden für den Sport-Club aus, doch das Rückspiel konnte am 1. Oktober 1958 sensationell 7:0 gewonnen werden. Über Dukla Prag kam der Verein schließlich bis ins Viertelfinale, wo erst gegen Seriensieger Real Madrid Schluss war. Als Absteiger mussten währenddessen SK Sturm Graz sowie der Aufsteiger FC Wien den Gang in die B-Liga antreten.
Die Meisterschaft erlebte im Herbst mehrere Unterbrüche, so gab es zwischen der 5. Runde (7./8. September) und der 6. Runde (5./6. Oktober) wegen der Länderspiele gegen Jugoslawien und inkl. der Vorbereitung auf das Weltmeisterschafts-Qualifikationsmatch gegen Luxemburg eine dreiwöchige Pause – und am 13. Oktober erneut eine wegen des Länderspiels gegen die Tschechoslowakei; außerdem fielen in der 6. Runde noch drei Matches aus
Ein bemerkenswertes Spiel gab es am 8. März 1958, als sich im Praterstadion in Wien die beiden Lokalrivalen Rapid und Wacker mit 5:5 trennten, wobei Wacker bereits 4:2 und zur Pause 5:3 geführt hatte.
Kurios entwickelte sich auch die Entscheidung über das Spiel am 2. März 1958 auf der Hohen Warte in Wien bei Vienna gegen Sturm Graz: In der 65. Minute (Spielstand 3:0 für Vienna) gab es einen Unterbruch wegen Schneefalls. Während die Gäste aussagten, Referee Schnaubelt habe »abgebrochen«, behauptete dieser, er habe nur »unterbrochen, um die Linien nachziehen zu lassen. Als er nach 20 Minuten wieder anpfeifen wollte, sei Sturm nicht mehr angetreten«. Daraufhin belegte der »Struma« (Straf- und Meldeausschuss) der Staatsliga die Grazer am 12. März mit einer Geldstrafe von 500 Schilling wegen unberechtigten Abtretens, enthob zudem deren Sektionsleiter Pumich für zwei Monate seiner Funktionen. Schlussendlich gab es aber (offensichtlich waren die Aussagen des Referees unklar gewesen) am 23. April ein Wiederholungsspiel, welches von den Döblingern 7:1 gewonnen wurde und die Grazer einer zweistelligen Niederlage entgingen.

Abschlusstabelle 

|}

Aufsteiger
 Staatsliga B: Linzer ASK

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: WSV Donawitz (Relegation zur Staatsliga A)

Torschützenliste 

|}
siehe auch Liste der besten Torschützen Österreichs

Meistermannschaft 
Rudolf Szanwald, Karl Dobias – Erich Hasenkopf, Heinrich Büllwatsch, Alois Jaros, Rudolf Oslansky, Leopold Barschandt Walter Horak, Adolf Knoll, Johann Howanietz, Erich Hof, Josef Hamerl, Karl Skerlan, Johann Mach, János Kuszmann, Franz Gletzl – Trainer: Johann Pesser

Zweite Leistungsstufe

Staatsliga B 
In der Staatsliga B errang der Linzer ASK den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Niederösterreich: KSV Ortmann

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Oberösterreich/Wiener Liga: KSV Ankerbrot Montelaa (Relegation zur Staatsliga B)
 Landesliga Burgenland/Steiermark: WSV Fohnsdorf (Relegation zur Staatsliga B)

Torschützenliste

|}

Tauernliga Nord 
In der Tauernliga Nord wurde der SV Austria Salzburg Meister.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesklasse Salzburg Nord: ASK Salzburg
 Landesklasse Salzburg Süd: WSK Kaprun

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: SV Austria Salzburg (Relegation zur Staatsliga A)

Tauernliga Süd 
In der Tauernliga Süd konnte sich der WSG Radenthein den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Kärntner Landesklassen: Post SV Klagenfurt

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: WSG Radenthein (Relegation zur Staatsliga A)

Arlbergliga 
In der Arlbergliga feierte der FC Lustenau 07 den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Landesliga Tirol: FC Wacker Innsbruck
 Landesliga Vorarlberg: FC Kennelbach

Qualifiziert über die Relegation
 Staatsliga B/Tauernliga Nord/Tauernliga Süd/Arlbergliga: FC Lustenau 07 (Relegation zur Staatsliga A)

Dritte Leistungsstufe

Landesliga Burgenland 
Im Burgenland erspielte der ASV Neufeld den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 ASK Riedlingsdorf

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Burgenland/Steiermark: ASV Neufeld (Relegation zur Staatsliga B)

Landesliga Kärnten 
In Kärnten wurde der Post SV Klagenfurt Kärntner Landesmeister, der in die Tauernliga Süd aufstieg. Leider liegen keine Informationen über den Tabellenendstand dieser Saison vor.

Landesliga Niederösterreich 
In Niederösterreich konnte der KSV Ortmann den Meistertitel feiern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 FC Voith St. Pölten
 SC Raxwerke Wiener Neustadt
 ESV Rabensburg

Landesliga Oberösterreich 
In Oberösterreich fixierte der SK VÖEST Linz den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Welser SC
 SV Post-Admira Linz

Qualifiziert über die Relegation
 Landesliga Oberösterreich/Wiener Liga: SK VÖEST Linz (Relegation zur Staatsliga B)

Landesklasse Salzburg Nord und Süd 
In Salzburg sicherte sich der ASK Salzburg in der Landesklasse Salzburg Nord den Meistertitel, der WSK Kaprun in der Landesklasse Salzburg Süd.

Landesklasse Salzburg Nord

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 SV Verkehrsbetriebe

Landesklasse Salzburg Süd

Abschlusstabelle

Aufsteiger
 keine Aufsteiger in die Landesklasse Salzburg Süd

Landesliga Steiermark 
In der Steiermark errang der WSV Fohnsdorf den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 Red Star Knittelfeld
 SV Straßgang

Landesliga Tirol 
In Tirol konnte der FC Wacker Innsbruck den Meistertitel sichern.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 keine Information über Aufsteiger

Landesliga Vorarlberg 
In Vorarlberg feierte der FC Kennelbach den Meistertitel

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SV Lochau

Wiener Liga 
In Wien erspielte der KSV Ankerbrot Montelaa den Meistertitel.

Abschlusstabelle

|}

Aufsteiger
 SC Vorwärts XI
 Donaufelder Rasenspieler

Relegation

Relegation zur Staatsliga A 
Die beiden Aufstiegsplätze in der Saison 1957/58 wurden einerseits an dem Meister der B-Liga vergaben, der zweite in einer Relegationsrunde ausgespielt. Der Arlbergmeister Lustenau 07 spielte zunächst gegen den Tauernliga-Nord-Meister SV Austria Salzburg um die Qualifikation zu den Relegationsspielen für die Staatsliga A. Der SV Austria Salzburg durfte antreten, da er den der Tauernliga-Süd-Meister WSG Radenthein zuvor besiegt hatte. Die Salzburger konnten sich gegen Lustenauer deutlich durchsetzten, unterlagen allerdings im Entscheidungsspiel um den Aufstieg für die Staatsliga A dem Zweitplatzierten der B-Liga, WSV Donawitz, mit 3:7.

Relegation zur Staatsliga B

Weblinks 
 Österreich 1 (Staatsliga A) 1957/58 bei austriasoccer.at und Österreich 2 (Staatsliga B) 1957/58 bei austriasoccer.at
 Austria 1957/58 Staatsliga A und Staatsliga B bei rsssf.com

Einzelnachweise 

Osterreichische Fussballmeisterschaft 1957/58
1957/58